Джапарідзе () — грузинське прізвище. Етимологія прізвища походить від мусульманського імені Джафар (араб. جعفر — маленька річка).

Відомі носії 
 Ананія (Джапарідзе) (нар. 1949) — митрополит.
 Джапарідзе Олександр Бічієвич (1899—1945) — грузинський радянський альпініст, заслужений майстер спорту СРСР.
 Джапарідзе Олександр Юлійович (нар. 1955) — російський підприємець.
 Джапарідзе Олександра Бічіївна (1895—1974) — альпіністка, заслужений майстер спорту СРСР.
 Джапарідзе Арчіл (нар. 1972) — грузинський державний діяч, державний уповноважений (губернатор).
 Джапарідзе Арчіл Леванович (1875—1908) — соціал-демократ, депутат Державної думи II скликання від Тифліській губернії.
 Джапарідзе Георгій Семенович (1827—1906) — грузинський актор.
 Джапарідзе Зураб (нар. 1976) — грузинський політик.
 Джапарідзе Іраклій Атарович — президент Федерації фігурного катання Грузії, майстер спорту СРСР, заслужений тренер Грузії; батько фігуриста Отара Джапарідзе.
 Джапарідзе Кето (1901—1968) — співачка, заслужена артистка Грузинської РСР (1956).
 Джапарідзе Леван Іванович (1905—1972) — радянський і грузинський анатом і фізіолог рослин, академік АН Грузинської РСР (1955-72).
 Джапарідзе Манана Сергіївна (нар. 1980) — азербайджанська співачка, заслужена артистка Азербайджану.
 Джапарідзе Медея Валеріївна (1923—1994) — радянська актриса, народна артистка Грузинської РСР.
 Джапарідзе Михайло Вахтангович (нар. 1959) — фотограф Ассошіейтед прес.
 Джапарідзе Мурман Давидович (1925—1983) — учасник Великої Вітчизняної війни, повний кавалер ордена Слави.
 Джапарідзе Отар (нар. 1987) — грузинський фігурист.
 Джапарідзе Отар Михайлович (нар. 1921) — грузинський учений-історик, академік Академії наук Грузії.
 Джапарідзе Прокіп Апрасіонович («Альоша») (1880—1918) — грузинський комуніст, діяч Бакинської комуни.
 Джапарідзе Реваз Андрійович (1923—1999) — грузинський радянський письменник.
 Джапарідзе Сергій Давидович (1870 -?) — депутат Державної думи I скликання від Кутаїської губернії.
 Джапарідзе Тедо Зурабович (нар. 1946) — міністр закордонних справ Грузії (2003—2004).
 Джапарідзе Тенгіз Іванович (1925—1988) — танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Джапарідзе Уча Малакіевіч (1906—1988) — радянський грузинський живописець і графік, народний художник СРСР.

Інше 
 Джапарідзе — грузинське село, поблизу Цітеле-Цкаро.
 Джапарідзе — княжий рід.

Грузинські прізвища